Michael McDowell (kierowca)
 Michael McDowell (polityk)
 Michael McDowell (scenarzysta)